est la formule brute de plusieurs isomères.

 biclotymol, numéro CAS 
 6,6'-méthylènebis(4-chloro-2-isopropyl-m-crésol), numéro CAS 
 2,2'-méthylènebis(4-chloro-5-isopropyl-m-crésol), numéro CAS